Національно-радикальний табір () — польські націоналістичні організації;

 Національно-радикальний табір (1934) — організація, створена в 1934 році;
 Національно-радикальний табір (1993) — організація, створена в 1993 році.